

Geografia 
 Urubamba – comune del Perù
 Provincia di Urubamba – provincia peruviana della regione di Cusco
 Distretto di Urubamba – distretto del Perù nella provincia di Urubamba
 Fiume Urubamba – affluente del fiume Ucayali
 Valle sacra degli Incas (o valle Urubamba) – valle in cui scorre il fiume Urubamba
 Cordillera Urubamba – catena montana ubicata nella regione di Cusco

Altro 
 Urubamba (Los Incas) – gruppo musicale francese
 Urubamba – genere di insetti ortotteri della famiglia Acrididae (sottofamiglia Melanoplinae)